Groupe de musique :
Seaside, groupe de musique français.

Informatique :
Seaside (framework), cadre d'applications permettant le développement d'applications web sophistiquées en Smalltalk.

Lieux :
États-Unis
Seaside (Californie).
Seaside (Floride).
Seaside (Oregon).
Seaside, quartier du Queens à New York